Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1975 si disputò dal 15 al 31 marzo 1975. Si trattò della 37ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il decimo titolo della propria storia. Richard Washington venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Per la prima volta nella storia della manifestazione, le squadre ammesse furono 32 e suddivise in 4 Region: West (8), Midwest (8), Mideast (8) e East (8).

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatori: Gary Cunningham, Frank Arnold, John Ecker

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1975
Campionato di pallacanestro NCAA Division I